– klasztorny dom gościnny przy źródle Ludwika, ob. Marysieńki
 
 Willa komendanta obozu Plaszow – tzw. Czerwony Dom

Zobacz też 
 Czerwony Domek